The City – album FemBots
 The City – album Vangelisa
 The City – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 The City – film 1977
 The City (opera mydlana)
 The City – amerykański program typu reality show
 The City (singel)
 City of London – jednostka administracyjna mająca prawa miejskie w granicach Londynu (Anglia)